Amparo Martínez Cerdán – modella spagnola
 Grégory Cerdan – ex calciatore francese
 Marcel Cerdan – pugile francese
 Simone Cerdan – attrice e cantante francese